Le Sonnet 89 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : SAy that thou didſt forſake mee for ſome falt,
And I will comment vpon that offence,
Speake of my lameneſſe, and I ſtraight will halt:
Againt thy reaſons making no defence.
Thou canſt not(loue)diſgrace me halfe ſo ill,
To ſet a forme vpon deſired change,
As ile my ſelfe diſgrace,knowing thy wil,
I will acquaintance ſtrangle and looke ſtrange:
Be abſent from thy walkes and in my tongue,
Thy ſweet beloued name no more ſhall dwell,
Leaſt I(too much prophane)ſhould do it wronge:
And haplie of our old acquaintance tell.
   For thee,againſt my ſelfe ile vow debate,
   For I muſt nere loue him whom thou doſt hate.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

089